

Населені пункти та їхні частини
 Возьники — місто в Люблінецькому повіті Сілезького воєводства
 Возьники — гміна в Люблінецькому повіті Сілезького воєводства
 Возьники — село в гміні Воля-Кшиштопорська Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Возьники — село в гміні Заполіце Здунськовольського повіту Лодзинського воєводства
 Возьники — село в гміні Льґота-Велька Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Возьники — село в гміні Далікув Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Возьники — село в гміні Томіце Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Возьники — село в гміні Радзаново Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Возьники — село в гміні Лосіце Лосицького повіту Мазовецького воєводства
 Возьники — село в гміні Плонськ Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Возьники — село в гміні Іжондзе Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Возьники — село в гміні Ґродзіськ-Велькопольський Ґродзиського повіту Великопольського воєводства
 Возьники — село в гміні Лубово Гнезненського повіту Великопольського воєводства
 Возьники — частина міста Серадз у Серадзькому повіті Лодзинського воєводства
 Возьники — осада в гміні Серадз Серадзького повіту Лодзинського воєводства

Примітки